Booneville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Booneville (Alabama)
 Booneville (Arkansas)
 Booneville (Indiana)
 Booneville (Iowa)
 Booneville (Kentucky)
 Booneville (Mississippi)
 Booneville (Missouri)
 Booneville (New York)
 Booneville (Pennsylvania)
 Booneville (Tennessee)

Siehe auch: Boonville